Миколас Карчяускас (; 15 марта 1939, дер. Жвиргжде  в Паневежском уезде — 20 апреля 2018, Вильнюс) — литовский писатель, поэт, переводчик.

Биография 
В 1966 году окончил юридический факультет Вильнюсского университета. В 1969—1970 годах работал в редакции газеты , в обществе «Знание». В 1971—1974 годах был директором Каунасского дома культуры работников искусства. Член союза писателей Литвы с 1973 года. В 1975—1977 и 1991—1992 годах работал в обществе книги Литвы, в 1977—1988 годах — в союзе писателей Литвы, с 1992 года в типографии . В 1997—2008 годах был директором фонда поддержки печати, радио и телевидения. В 1989—1990 годах был членом центрального комитета самостоятельной Коммунистической партии Литвы. 

Умер в Вильнюсе 20 апреля 2018 года. Похоронен на Антакальнисском кладбище 24 апреля 2018 года.

Творчество 
Издал более тридцати книг стихотворений, поэм, прозы и переводов, не считая книг для детей. Стихотворения сборников  (1972),  (1975),  (1978),  (1982),  (1985),  (1986),  (1991),  (1992),  (1993),  (1999),  (2005) написаны преимущественно в лирико-эпической манере, в них преобладают социальные мотивы, размышления над прошлым и настоящим народа. Для них характерны публицистические декларации и эмоциональные рефлексии. В поэмах  (1978, дополнена в 1981 и 1988 годах) и  (1984) продолжаются традиции сатирической поэзии Теофилиса Тильвитиса, с опорой на социалистические идеи критически оценивается жизнь послевоенной литовской деревни, изображаются ошибки коммунистической партии, смятение индивида в годы идеологического насилия. 
Автор повести о послевоенном времени  (1985), романа  (часть первая, 1992), путевых очерков (сборник , 1983), стихотворений для детей (сборник , 1975; , 1982; , 1984; , 2009). 

Издал сборники стихотворений  (2007),  (2007),  (2008),  (2009),  (2012),  (2013), балладу  (2008), поэму  (с фотографиями , 2009). 

Перевёл на литовский язык произведения Ивана Драча, стихотворения венгерских поэтов.

Книги 
 
 Klevo medus: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1972.
 Balti yra takai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1975.
 Prie Dunojaus vengrų žemė: eilėraščiai vaikams. Vilnius: Vaga, 1975.
 Vyšnių kalnas. Vilnius: Vaga, eilėraščiai, 1978.
 Žvirgždės poema. Vilnius: Vaga, 1978 (papild. 1981 m., 1988 m.)
 Kaita: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1982.
 Tarp žalių krantų: eilėraščiai vaikams, 1982.
 Dunojaus dienoraštis: kelionių apybraižos, 1983.
 Nemuno poema. Vilnius: Vaga, 1984.
 Į kelią, į kraštą: eilėraščiai vaikams. Vilnius: Vaga, 1984.
 Dienos-elegijos: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1985.
 Viskas buvo šventa: apysaka. Vilnius: Vaga, 1985.
 Iš aukuro ugnies: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.
 Toli nuo sielos ir namų: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1988.
 iš lelijų baltų: poemos. Vilnius: Vaga 1989.
 Galūksnė: eilėraščiai, 1991.
 Sausio eilėraščiai, 1992.
 Kičas: romanas, d. l 1992.
 Kraujo dirva: eilėraščiai, 1993.
 Žvėrių paradas. Vilnius: ABO, 1994.
 Gražuolė ir Pabaisa: pasaka. Vilnius: Gamta, 1995.
 Undinėlė: pasaka. Vilnius: Gamta, 1995.
 Aladinas: pasaka vaikučiams. Vilnius: Gamta, 1996.
 Mauglis: pasaka vaikučiams. Vilnius: Gamta, 1996.
 Grįžkelis: eilėraščiai. Vilnius: Danielius, 1999.
 Ar teisybę reik sakyt?: poemėlė vaikams. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. – 17 p.: iliustr. ISBN 9955-16-026-8
 Krikštai: eilėraščiai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. 125 p.: iliustr. ISBN 9955-16-027-6
 Kada parsiklausim namo: eilėraščiai. Vilnius: Kronta, 2007. 141 p. ISBN 978-9955-734-21-5
 Pasvalio sakmės: fotoalbumas / Jonas Danauskas, Mykolas Karčiauskas. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2007. 78 p.: iliustr. ISBN 978-9955-488-25-5
 Žemaičiuos: eilėraščiai. Vilnius: Versus aureus, 2008. 119 p.: iliustr. ISBN 978-9955-34-146-8
 Erškėčių krūmas pamariuos: baladė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008. 94 p.: iliustr. ISBN 978-9955-16-236-0
 Ukum pukum: eilėraščiai iš pernykščio sniego. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009. 31 p.: iliustr. ISBN 978-9955-16-323-7
 Neries postilė: poema ir fotografijos (fot. Stanislovas Žvirgždas). Vilnius: Kronta, 2009. 47 p.: iliustr. ISBN 978-609-401-047-7

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Союза писателей Литвы